Název 2. liga v letech 2003/04 se může vztahovat na více soutěží:
 2. fotbalová liga 2003/04
 2. národní hokejová liga 2003/2004